Zew krwi – powieść Jacka Londona
 Zew krwi – utwór muzyczny zespołu IRA

Filmy 
 Zew krwi – film z 1923 roku
 Zew krwi – film z 1935 roku
 Zew krwi – film z 1972 roku
 Zew krwi – film z 1976 roku
 Zew krwi – film z 1993 roku
 Zew krwi – film z 1997 roku
 Zew krwi – film z 2009 roku
 Zew krwi – film z 2020 roku